

Географічні об'єкти 
 Святий Ніс — найбільший півострів озера Байкал.
 Святий Ніс — мис на Кольському півострові, розділяє Баренцове і Біле моря, а також Мурманський і Терський береги.
 Святий Ніс — мис на південному березі моря Лаптєвих (Якутія, при вході до протоки Дмитра Лаптєва).
 Святий Ніс — мис на Тиманському березі Баренцева моря (Ненецький автономний округ) біля входу до Чьошської губи.

Населені пункти 
 Святий Ніс — селище в ЗАТО Острівний Мурманської області.
 Святий Ніс — село у Баргузинському районі Бурятії.